Pool kan avse:

 Pool – en simbassäng eller badbassäng, se Bassäng
 Pool (cigarett) – ett cigarettmärke från Nederländerna
 Pool (film) – svensk film från 2020
 Pool (musikalbum) – ett musikalbum av Lasse Lindh från 2008
 Pool (roman) – bok skriven av Per Hagman
 Pool (sport) – en grupp av lag i ett idrottsmästerskap 
 Bilpool – delägare till en bil

Geografi

Kongo-Brazzaville 

 Pool (departement),

Storbritannien 

 Pool (parish), England, West Yorkshire, Leeds, 
 Pool, Carn Brea – ett litet samhälle i Carn Brea, Cornwall, 
 Pool, Scillyöarna, England, Cornwall, Scillyöarna, Bryher, 
 Pool-in-Wharfedale, England, West Yorkshire, Leeds, Pool,

Se även
 Pol – flera
 Biljard
 Mount Pool – flera
 Poole (olika betydelser)